Neumühlgraben und Neumüllersgraben sind Gewässernamen:

 Neumühlgraben (Issig), linker Teilungsarm der Issig oder des Issigbachs bis zur Neuenmühle, Gemeinde Issigau, Landkreis Hof, Bayern
 Neumühlgraben (Kinsach), linker Zufluss der Kinsach gegenüber Niederkinsach, Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Neumüllersgraben, rechter Zufluss des hier noch Mittelbach genannten Feldbachs (rechter Oberlauf des Löschenbachs, zur Wieseth) in Kaierberg, Markt Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Landkreis Bayern

Siehe auch
 Neumühlbach